Velika nagrada Španije 2012 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 13. maja 2012 na dirkališču Circuit de Catalunya, Montmeló. Zmagal je Pastor Maldonado, Williams-Renault, drugo mesto je osvojil Fernando Alonso, Ferrari, tretje pa Kimi Räikkönen, Lotus-Renault. To je bila prva zmaga in uvrstitev na stopničke za Maldonada, prva zmaga venezuelskega dirkača in prva zmaga za Williams po .

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:23,380
| 1:22,105
| 1:22,285
| 1
|-
! 2
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:23,276
| 1:22,862
| 1:22,302
| 2
|-
! 3
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:23,248
| 1:22,667
| 1:22,424
| 3
|-
! 4
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:23,406
| 1:22,856
| 1:22,487
| 4
|-
! 5
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 1:24,261
| 1:22,773
| 1:22,533
| 5
|-
! 6
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:23,370
| 1:22,882
| 1:23,005
| 6
|-
! 7
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:23,850
| 1:22,884
| brez časa
| 7
|-
! 8
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 1:23,757
| 1:22,904
| brez časa
| 8
|-
! 9
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 1:23,386
| 1:22,897
| brez časa
| 9
|-
! 10
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:23,510
| 1:22,944
|
| 10
|-
! 11
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:23,592
| 1:22,977
|
| 11
|-
! 12
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:23,852
| 1:23,125
|
| 12
|-
! 13
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:23,720
| 1:23,177
|
| 13
|-
! 14
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:24,362
| 1:23,265
|
| 14
|-
! 15
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari 
| 1:23,906
| 1:23,442
|
| 15
|-
! 16
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:23,886
| 1:23,444
|
| 16
|-
! 17
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 1:24,981
|
|
| 17
|-
! 18
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 1:25,277
|
|
| 18
|-
! 19
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 1:25,507
|
|
| 19
|-
! 20
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 1:26,582
|
|
| 20
|-
! 21
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 1:27,032
|
|
| 21
|-
! 22
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 1:27,555
|
|
| 22
|-
! 23
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 1:31,122
|
|
| 23
|-
! 
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:22,583
| 1:22,465
| 1:21,707
| 24
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka 

|-
! 1
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 66
| 1:39:09,145
| 1
| 25
|-
! 2
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 66
| +3,195
| 2
| 18
|-
! 3
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 66
| +3,884
| 4
| 15
|-
! 4
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 66
| +14,799
| 3
| 12
|-
! 5
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 66
| +1:04,641
| 9
| 10
|-
! 6
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 66
| +1:07,576
| 7
| 8
|-
! 7
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 66
| +1:17,919
| 6
| 6
|-
! 8
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 66
| +1:18,140
| 24
| 4
|-
! 9
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 66
| +1:25,246
| 10
| 2
|-
! 10
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 65
| +1 krog
| 13
| 1
|-
! 11
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 65
| +1 krog
| 11
| 
|-
! 12
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 65
| +1 krog
| 14
| 
|-
! 13
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 65
| +1 krog
| 15
| 
|-
! 14
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 65
| +1 krog
| 12
| 
|-
! 15
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 65
| +1 krog
| 16
| 
|-
! 16
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 65
| +1 krog
| 19
| 
|-
! 17
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 65
| +1 krog
| 18
| 
|-
! 18
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 64
| +2 kroga
| 21
| 
|-
! 19
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 63
| +3 krogi
| 22
| 
|-
! Ods
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 37
| Prenos
| 5
| 
|-
! Ods
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 35
| Pog. gred
| 20
| 
|-
! Ods
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 22
| Kolo
| 23
| 
|-
! Ods
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 12
| Trčenje
| 17
| 
|-
! Ods
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 12
| Trčenje
| 8
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in viri 

Formula 1 sezona 2012
2012